Tres destructores de la Armada Imperial Japonesa han portado el nombre Kawakaze:

 El Kawakaze, de la Clase Urakaze.
 El Kawakaze, de la Clase Tanikaze.
 El Kawakaze, de la Clase Shiratsuyu.